Кубок мира по лыжному двоеборью () — циклическое соревнование по лыжному двоеборью, проводящееся Международной федерации лыжного спорта (FIS). Проходит с ноября по март. Результаты спортсменов в отдельных гонках выражаются в баллах, по сумме которых в итоге определяются победители. Официально Кубок мира проводится начиная с сезона 1983-1984.

Начисление очков
Обычно в рамках Кубка мира проводится 25 - 30 гонок, места проведения которых сосредоточены в основном в северной и центральной Европе. До 2008 года в рамках Кубка мира проводилось три вида гонок: индивидуальная гонка, спринт и гонка с общим стартом. Начиная с сезона 2008/2009 проводится лишь один вид гонки — десятикилометровое преследование. В сезоне 2011/2012 в качестве эксперимента введен новый тип гонки — штрафные гонки ().
Очки в общий зачёт Кубка мира получают лучшие 30 спортсменов по итогам гонки. Очки распределяются следующим образом

Победители

Общий зачёт

Спринтерский зачёт

Многократные победители

Победы на этапах

Ссылки
Официальный сайт Кубка мира
Кубок мира по лыжному двоеборью на сайте FIS

Кубок мира по лыжному двоеборью
Лыжное двоеборье